Cochabamba se puede referir a:

Geografía

Argentina
 la localidad de Cochabamba también conocida como El Potrero, en la provincia de Salta, Argentina.

Bolivia
Cochabamba, Departamento de Bolivia.
Cochabamba, Ciudad de Bolivia, capital del Departamento homónimo.
Cochabamba, Departamento de la Confederación Perú-Boliviana.

Perú
el distrito de Cochabamba en la provincia de Chota, departamento de Cajamarca, Perú;
el distrito de Cochabamba en la provincia de Huaraz, departamento de Ancash, Perú;
Cochabamba, sitio arqueológico incaico, en el departamento de Amazonas, Perú;

Otros
 Cochabamba, un género de insecto coleóptero de la familia Chrysomelidae.